Agrégation de génie mécanique, ancien concours national de recrutement de professeur de génie mécanique
 Bachelor universitaire de technologie en génie mécanique et productique, diplôme de l'enseignement supérieur en France
 Faculté de génie mécanique de l'université de Belgrade, faculté de l'université de Belgrade
 Génie mécanique, ensemble des connaissances liées à la mécanique
 Institut national de génie mécanique, ancien institut algérien

Voir aussi